Hexisopodidae  — семейство паукообразных из отряда . Известно около 25 видов. Встречаются в Южной Африке. От других членов отряда фаланг отличаются отсутствием коготков на 4-й паре ног.

  — 9 видов
  — южная Африка
  — Намибия
  — южная Африка
 [=Chelypus kalaharicus Lawrence, 1949]
  — Намибия
 [=Siloanea eberlantzi Roewer, 1941]
  — южная Африка
 [=Chelypus coatoni Lawrence, 1966]
  — Замбия
 [=Siloanea macroceras Roewer, 1933]
  — Намибия
  — Намибия
  — 15 видов
  — Ангола
  — Намибия
  — южная Африка
  — Намибия
  — Ботсвана
  — Намибия
  — Намибия
  — южная Африка
  — Намибия
  — Намибия
  — Намибия
  — Намибия
  — Намибия
  — южная Африка
  — Намибия

Примечания

Ссылки 
 Hexisopodidae — www.catalogueoflife.org 
 Отряд Solifugae

Сольпуги
Семейства паукообразных
Паукообразные Африки